You’re Under Arrest ist der Name

 einer japanischen Manga-Serie, siehe You’re Under Arrest!
 eines Fusion-Albums von Miles Davis, siehe You’re Under Arrest (Miles-Davis-Album)
 eines Albums von Serge Gainsbourg, siehe You’re Under Arrest (Serge-Gainsbourg-Album)